Сент-Оноре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сент-Оноре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Фобур Сент-Оноре — вулиця в Парижі.
 Сент-Оноре (родовище ніобію) — родовище ніобію в Канаді.